

Astronomia 
 Troiano – oggetto celeste che condivide la stessa orbita di un pianeta o di un satellite naturale:
 asteroidi Troiani – gruppo di asteroidi posto nell'orbita di Giove
 satelliti troiani – situati nella stessa orbita dei due satelliti di Saturno Teti e Dione

Geografia 
 Troiano – frazione del comune italiano di Bisenti (TE)

Letteratura 
 Troiano – personaggio letterario, padre di Agramante nell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto
 Catalogo Troiano – sezione dell'Iliade
 Ciclo Troiano – raccolta di poemi epici greci

Persone 
 Domenic Troiano – chitarrista canadese di origine italiana
 Fabio Troiano – attore italiano 
 Giulia Troiano – attrice italiana 
 Jessica Troiano – calciatrice italiana 
 Massimo Troiano – poeta italiano
 Michele Troiano – calciatore italiano 
 Sergio Troiano – attore e doppiatore italiano

Pagine correlate

 Trojan